Johnny Carver (1940) – musicista statunitense 
 Johnny Carver (1995) – scrittore statunitense